Este anexo contém uma lista de Produto Interno Bruto (PIB) nominal municipal do Brasil. A lista é ocupada pelos maiores municípios do Brasil em relação ao produto interno bruto nominal a preços correntes e participações percentuais relativa e acumulada em 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Maiores economias 

A cidade mais rica do Brasil é São Paulo, seguida do Rio de Janeiro e de Brasília, todas com PIB superior a R$ 100 bilhões cada. Todos os demais municípios brasileiros têm PIB inferior a 100 bilhões de reais. Guarulhos, com mais de R$ 37 bilhões, é a cidade não-capital mais rica do Brasil. No Nordeste, Fortaleza ultrapassou Salvador e se tornou a cidade mais rica da região, embora Recife seja a região metropolitana mais rica em PIB PPC, e Salvador a região metropolitana mais rica em PIB nominal. Vitória ultrapassou Goiânia e entrou na lista dos 20 maiores PIBs do país, deixando o Centro-Oeste com apenas uma cidade na lista. No Norte do país, Manaus se manteve como o município mais rico da região, com um PIB mais que o dobro de Belém, a segunda colocada. E na região Sul, Curitiba se mantém como a de maior PIB, embora Porto Alegre seja a região metropolitana mais rica, tanto em PIB PPC quanto em PIB nominal.

20 maiores 
Abaixo a relação dos 20 maiores PIBs municipais.

Até o 100º lugar

Restantes (acima de R$ 1 bilhão)

Ver também 
 Lista de municípios do Brasil
 Lista de municípios do Brasil por unidade da Federação
 Lista de estados do Brasil por PIB
 Lista de estados do Brasil por PIB per capita
 Lista dos municípios brasileiros com maior PIB agropecuário

Ligações externas 
 Produto interno bruto dos municípios 2010 - Publicação completa do IBGE